Turniej rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2014 odbył się w Glasgow w dniach 26–27 lipca 2014 roku. Areną zmagań mężczyzn był Ibrox Stadium. Tytułu broniła niepokonana w poprzednich czterech edycjach Nowa Zelandia.

Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów pojawiło się po raz piąty.

Na czterech sesjach zjawiło się łącznie ponad 170 tysięcy widzów. W pierwszym dniu obyło się bez niespodzianek, choć wygrana Nowozelandczyków nad Szkotami nastąpiła w kontrowersyjnych okolicznościach. W finale reprezentanci RPA okazali się lepsi od Nowozelandczyków, dla których była to pierwsza porażka w historii tych zawodów.

Informacje ogólne 
W rozegranych na Ibrox Stadium zawodach wzięło udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym nastąpiła faza play-off rozegrana drugiego dnia. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy rywalizowały o medale, natomiast pozostała ósemka o Bowl; zespoły, które odpadły w ćwierćfinałach, walczyły zaś o odpowiednio Plate i Shield.

Listę uczestników i podział na grupy ogłoszono 14 stycznia 2014 roku. Zespoły zostały rozstawione według wyników osiągniętych w IRB Sevens World Series w poprzednich dwóch latach, czyli w sezonach 2011/2012, 2012/2013 oraz w pierwszym turnieju sezonu 2013/2014. Podstawą rozstawienia dla pozostałych drużyn, nie uczestniczących w światowym cyklu, była postawa zaprezentowana w regionalnych turniejach. Miesiąc później po wycofaniu się Nigeryjczyków ich miejsce zajęła reprezentacja Barbadosu. W lutym 2014 roku zostali wyznaczeni sędziowie zawodów oraz opublikowano harmonogram gier.

Ceny biletów na trzy z czterech sesji kształtowały się w granicach 15–25 GBP z ulgowymi o połowę tańszymi, na sesję finałową najdroższe kosztowały zaś 40 funtów.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 
 

Igrzyska Wspólnoty Narodów 2014
Rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów
2014 w rugby union